Wehbe ist der Familienname folgender Personen:

 Charbel Wehbe (* 1953), libanesischer Diplomat und Politiker
 Melanie Wehbe (* 1991), schwedische Sängerin
 Haifa Wehbe, libanesische Sängerin